motívum - A művészetekben a legkisebb önálló kifejezőegység, amely a műalkotáson belül ismétlődik.
 motívum - A büntetőjogban a bűncselekmény elkövetésének indítóoka. 
 motívum - A tematikus bélyeggyűjtésben a gyűjtési terület meghatározására használt kifejezés.